Stigmella — род насекомых из семейства молей-малюток отряда чешуекрылых. Более 400 видов.

Распространение 
Встречаются всесветно.

Описание 
Мелкие молевидные бабочки (около 5 мм). Голова с развитым воротничком из широких пластинчатых чешуек. Передние крылья в апикальной части имеют две жилки: R4+5 и M. На передних крыльях фиолетовый отлив не выражен или выражен лишь в апикальной части крыльев. Гениталии самца имеют гнатос с двумя каудальными отростками (исключая два-три вида). Гусеницы развиваются в листьях растений (минируя их в виде змеевидных линий).

Классификация 
460 видов (428 + 22 новых вида, + 11 новых видов).

Виды Палеарктики 
Следующие виды обнаружены в Европе:

 
 Stigmella aeneofasciella  (Herrich-Schaffer, 1855) 
 Stigmella alaternella  (Le Marchand, 1937) 
 Stigmella alnetella  (Stainton, 1856) 
 Stigmella amygdali  (Klimesch, 1978) 
 Stigmella anomalella  (Goeze, 1783) 
 Stigmella assimilella  (Zeller, 1848) 
 Stigmella atricapitella  (Haworth, 1828) 
 Stigmella aurella  (Fabricius, 1775) 
 Stigmella auromarginella  (Richardson, 1890) 
 Stigmella aurora  Puplesis, 1984 
 Stigmella azaroli  (Klimesch, 1978) 
 Stigmella basiguttella  (Heinemann, 1862) 
 Stigmella benanderella  (Wolff, 1955) 
 Stigmella betulicola  (Stainton, 1856) 
 Stigmella carpinella  (Heinemann, 1862) 
 Stigmella catharticella  (Stainton, 1853) 
 Stigmella centifoliella  (Zeller, 1848) 
 Stigmella cocciferae  van Nieukerken & Johansson, 2003 
 Stigmella confusella  (Wood & Walsingham, 1894) 
 Stigmella continuella  (Stainton, 1856) 
 Stigmella crataegella  (Klimesch, 1936) 
 Stigmella crenulatae  (Klimesch, 1975) 
 Stigmella desperatella  (Frey, 1856) 
 Stigmella diniensis  (Klimesch, 1975) 
 Stigmella dorsiguttella  (Johansson, 1971) 
 Stigmella dryadella  (O. Hofmann, 1868) 
 Stigmella eberhardi  (Johansson, 1971) 
 Stigmella fasciata  van Nieukerken & Johansson, 2003 
 Stigmella filipendulae  (Wocke, 1871) 
 Stigmella floslactella  (Haworth, 1828) 
 Stigmella freyella  (Heyden, 1858) 
 Stigmella geimontani  (Klimesch, 1940) 
 Stigmella glutinosae  (Stainton, 1858) 
 Stigmella hahniella  (Wortz, 1890) 
 Stigmella hemargyrella  (Kollar, 1832) 
 Stigmella hybnerella  (Hubner, 1796) 
 Stigmella ilicifoliella  (Mendes, 1918) 
 Stigmella incognitella  (Herrich-Schaffer, 1855) 
 Stigmella inopinata  A. & Z. Lastuvka, 1991 
 Stigmella irregularis  Puplesis, 1994 
 Stigmella johanssonella  A. & Z. Lastuvka, 1997 
 Stigmella kazakhstanica  Puplesis, 1991 
 Stigmella lapponica  (Wocke, 1862) 
 Stigmella lediella  (Schleich, 1867) 
 Stigmella lemniscella  (Zeller, 1839) 
 Stigmella lonicerarum  (Frey, 1856) 
 Stigmella luteella  (Stainton, 1857) 
 Stigmella macrolepidella  (Klimesch, 1978) 
 Stigmella magdalenae  (Klimesch, 1950) 
 Stigmella malella  (Stainton, 1854) 
 Stigmella mespilicola  (Frey, 1856) 
 Stigmella microtheriella  (Stainton, 1854) 
 Stigmella minusculella  (Herrich-Schaffer, 1855) 
 Stigmella muricatella  (Klimesch, 1978) 
 Stigmella myrtillella  (Stainton, 1857) 
 Stigmella naturnella  (Klimesch, 1936) 
 Stigmella nivenburgensis  (Preissecker, 1942) 
 Stigmella nylandriella  (Tengstrom, 1848) 
 Stigmella obliquella  (Heinemann, 1862) 
 Stigmella oxyacanthella  (Stainton, 1854) 
 Stigmella paliurella  Gerasimov, 1937 
 Stigmella pallidiciliella  Klimesch, 1946 
 Stigmella paradoxa  (Frey, 1858) 
 Stigmella perpygmaeella  (Doubleday, 1859) 
 Stigmella plagicolella  (Stainton, 1854) 
 Stigmella poterii  (Stainton, 1857) 
 Stigmella pretiosa  (Heinemann, 1862) 
 Stigmella prunetorum  (Stainton, 1855) 
 Stigmella pyrellicola  (Klimesch, 1978) 
 Stigmella pyri  (Glitz, 1865) 
 Stigmella pyrivora  Gustafsson, 1981 
 Stigmella regiella  (Herrich-Schaffer, 1855) 
 Stigmella rhamnella  (Herrich-Schaffer, 1860) 
 Stigmella rhamnophila  (Amsel, 1934) 
 Stigmella roborella  (Johansson, 1971) 
 Stigmella rolandi  van Nieukerken, 1990 
 Stigmella ruficapitella  (Haworth, 1828) 
 Stigmella sakhalinella  Puplesis, 1984 
 Stigmella salicis  (Stainton, 1854) 
 Stigmella samiatella  (Zeller, 1839) 
 Stigmella sanguisorbae  (Wocke, 1865) 
 Stigmella sorbi  (Stainton, 1861) 
 Stigmella speciosa  (Frey, 1857) 
 Stigmella spinosissimae  (Waters, 1928) 
 Stigmella splendidissimella  (Herrich-Schaffer, 1855) 
 Stigmella stelviana  (Weber, 1938) 
 Stigmella stettinensis  (Heinemann, 1871) 
 Stigmella styracicolella  (Klimesch, 1978) 
 Stigmella suberivora  (Stainton, 1869) 
 Stigmella svenssoni  (Johansson, 1971) 
 Stigmella szoecsiella  (Borkowski, 1972) 
 Stigmella thuringiaca  (Petry, 1904) 
 Stigmella tiliae  (Frey, 1856) 
 Stigmella tityrella  (Stainton, 1854) 
 Stigmella tormentillella  (Herrich-Schaffer, 1860) 
 Stigmella torminalis  (Wood, 1890) 
 Stigmella trimaculella  (Haworth, 1828) 
 Stigmella tristis  (Wocke, 1862) 
 Stigmella trojana  Z. & A. Lastuvka, 1998 
 Stigmella ulmiphaga  (Preissecker, 1942) 
 Stigmella ulmivora  (Fologne, 1860) 
 Stigmella vimineticola  (Frey, 1856) 
 Stigmella viscerella  (Stainton, 1853) 
 Stigmella xystodes  (Meyrick, 1916) 
 Stigmella zangherii  (Klimesch, 1951) 
 Stigmella zelleriella  (Snellen, 1875) 

Следующие виды обнаружены в Палеарктике, но не найдены в Европе:

 Stigmella abaiella Klimesch, 1979
 Stigmella acerna Puplesis, 1988
 Stigmella acrochaetia Kemperman & Wilkinson, 1985
 Stigmella aflatuniae Puplesis & Diškus, 1996
 Stigmella aiderensis Puplesis, 1988
 Stigmella aladina Puplesis, 1984
 Stigmella alaurulenta Kemperman & Wilkinson, 1985
 Stigmella alikurokoi Kemperman & Wilkinson, 1985
 Stigmella alisa Puplesis, 1985
 Stigmella amuriella Puplesis, 1985
 Stigmella arbatella (Chrétien, 1922)
 Stigmella armeniana Puplesis, 1994
 Stigmella attenuata Puplesis, 1985
 Stigmella auricularia Puplesis, Diškus & Juchnevic, 2003
 Stigmella azuminoensis Hirano, 2010
 Stigmella azusa Hirano, 2010
 Stigmella betulifoliae Puplesis & Diškus, 2003
 Stigmella bicolor Puplesis, 1988
 Stigmella bicuspidata van Nieukerken & Johansson, 2003
 Stigmella birgittae Gustafsson, 1985
 Stigmella boehmeriae Kemperman & Wilkinson, 1985
 Stigmella bumbegerensis Puplesis, 1984
 Stigmella caesurifasciella Kemperman & Wilkinson, 1985
 Stigmella caspica Puplesis, 1994
 Stigmella castanopsiella (Kuroko, 1978)
 Stigmella cathepostis Kemperman & Wilkinson, 1985
 Stigmella cerasi Puplesis & Diškus, 1996
 Stigmella chaenomelae Kemperman & Wilkinson, 1985
 Stigmella circumargentea van Nieukerken & Y.Q. Liu, 2000
 Stigmella clisiotophora Kemperman & Wilkinson, 1985
 Stigmella conchyliata Kemperman & Wilkinson, 1985
 Stigmella crataegi Gerasimov, 1937
 Stigmella crataegivora Puplesis, 1985
 Stigmella crenatiella Hirano, 2010
 Stigmella dentatae Puplesis, 1984
 Stigmella dissona (Puplesis, 1984)
 Stigmella divina Puplesis, Diškus & van Nieukerken, 1997
 Stigmella egonokii Kemperman & Wilkinson, 1985
 Stigmella excelsa Puplesis & Diškus, 2003
 Stigmella fasciola Puplesis & Diškus, 2003
 Stigmella fervida Puplesis, 1984
 Stigmella ficulnea Puplesis & Krasilnikova, 1994
 Stigmella flavescens Puplesis, 1994
 Stigmella fumida Kemperman & Wilkinson, 1985
 Stigmella fuscacalyptriella Puplesis, 1994
 Stigmella georgiana Puplesis, 1994
 Stigmella gimmonella (Matsumura, 1931)
 Stigmella grandistyla Puplesis, 1994
 Stigmella gutlebiella Laštuvka & Huemer, 2002
 Stigmella hisakoae Hirano, 2010
 Stigmella hisaii Kuroko, 2004
 Stigmella hissariella Puplesis, 1994
 Stigmella honshui Kemperman & Wilkinson, 1985
 Stigmella ichigoiella Kemperman & Wilkinson, 1985
 Stigmella johanssoni Puplesis & Diškus, 1996
 Stigmella juratae Puplesis, 1988
 Stigmella kao van Nieukerken & Y.Q. Liu, 2000
 Stigmella karsholti van Nieukerken & Johansson, 2003
 Stigmella kasyi van Nieukerken & Johansson, 2003
 Stigmella klimeschi Puplesis, 1988
 Stigmella kondarai Puplesis, 1988
 Stigmella kopetdagica Puplesis, 1994
 Stigmella kozlovi Puplesis, 1984
 Stigmella kurilensis Puplesis, 1987
 Stigmella kurokoi Puplesis, 1984
 Stigmella kurotsubarai Kemperman & Wilkinson, 1985
 Stigmella kuznetzovi Puplesis, 1994
 Stigmella lanceolata Puplesis, 1994
 Stigmella lithocarpella van Nieukerken & Liu, 2000
 Stigmella longispina Puplesis, 1994
 Stigmella lurida Puplesis, 1994
 Stigmella malifoliella Puplesis, 1991
 Stigmella maloidica Puplesis, 1991
 Stigmella micromelis Puplesis, 1985
 Stigmella mirabella (Puplesis, 1984)
 Stigmella monella Puplesis, 1984
 Stigmella montana Puplesis, 1991
 Stigmella monticulella Puplesis, 1984
 Stigmella morivora Hirano, 2010
 Stigmella motiekaitisi Puplesis, 1994
 Stigmella nakamurai Kemperman & Wilkinson, 1985
 Stigmella nireae Kemperman & Wilkinson, 1985
 Stigmella nostrata Puplesis, 1984
 Stigmella oa Kemperman & Wilkinson, 1985
 Stigmella omelkoi Puplesis, 1984
 Stigmella oplismeniella Kemperman & Wilkinson, 1985
 Stigmella orientalis Kemperman & Wilkinson, 1985
 Stigmella palionisi Puplesis, 1984
 Stigmella palmatae Puplesis, 1984
 Stigmella pamirbetulae Puplesis & Diškus, 2003
 Stigmella polymorpha Puplesis & Diškus, 2003
 Stigmella populnea Kemperman & Wilkinson, 1985
 Stigmella sashai Puplesis, 1984
 Stigmella semiaurea Puplesis, 1988
 Stigmella sesplicata Kemperman & Wilkinson, 1985
 Stigmella sorbivora Kemperman & Wilkinson, 1985
 Stigmella spiculifera Kemperman & Wilkinson, 1985
 Stigmella subsorbi Puplesis, 1994
 Stigmella taigae Puplesis, 1984
 Stigmella talassica Puplesis, 1992
 Stigmella tegmentosella Puplesis, 1984
 Stigmella titivillitia Kemperman & Wilkinson, 1985
 Stigmella tranocrossa Kemperman & Wilkinson, 1985
 Stigmella trifasciata (Matsumura, 1931)
 Stigmella trisyllaba Puplesis, 1992
 Stigmella turbatrix Puplesis, 1994
 Stigmella ultima Puplesis, 1984
 Stigmella vandrieli van Nieukerken & Liu, 2000
 Stigmella vittata Kemperman & Wilkinson, 1985
 Stigmella zagulaevi Puplesis, 1994
 Stigmella zelkoviella Kemperman & Wilkinson, 1985
 Stigmella zizyphi (Walsingham, 1911)
 Stigmella zumii Kemperman & Wilkinson, 1985

Виды Африки 

 Stigmella abachausi (Janse, 1948)
 Stigmella abutilonica Scoble, 1978
 Stigmella allophylica Scoble, 1978
 Stigmella allophylivora Gustafsson, 1985
 Stigmella ampullata Scoble, 1978
 Stigmella androflava Scoble, 1978
 Stigmella angustivalva Scoble, 1978
 Stigmella caliginosa (Meyrick, 1921)
 Stigmella celtifoliella Vari, 1955
 Stigmella charistis Vari, 1963
 Stigmella confinalis Scoble, 1978
 Stigmella crotonica Scoble, 1978
 Stigmella dombeyivora Scoble, 1978
 Stigmella ficivora Gustafsson, 1985
 Stigmella fluida (Meyrick, 1911)
 Stigmella galactacma (Meyrick, 1924)
 Stigmella generalis Scoble, 1978
 Stigmella geranica Scoble, 1978
 Stigmella grewiae Scoble, 1978
 Stigmella gustafssoni (Capuse, 1975)
 Stigmella hortorum Scoble, 1978
 Stigmella ingens (Meyrick, 1913)
 Stigmella irrorata (Janse, 1948)
 Stigmella krugeri Vari, 1963
 Stigmella letabensis Scoble, 1978
 Stigmella liota Vari, 1963
 Stigmella mandingella (Gustafsson, 1972)
 Stigmella maytenivora Gustafsson, 1985
 Stigmella naibabi Mey, 2004
 Stigmella nigrata (Meyrick, 1913)
 Stigmella panconista (Meyrick, 1920)
 Stigmella parinarella Vari, 1955
 Stigmella perplexa (Janse, 1948)
 Stigmella platyzona Vari, 1963
 Stigmella porphyreuta (Meyrick, 1917)
 Stigmella potgieteri Scoble, 1978
 Stigmella pretoriata Scoble, 1978
 Stigmella protosema (Meyrick, 1921)
 Stigmella rhomboivora Gustafsson, 1985 
 Stigmella rhynchosiella Vari, 1955
 Stigmella satarensis Scoble, 1978
 Stigmella tragilis Scoble, 1978
 Stigmella triumfettica Scoble, 1978
 Stigmella tropicatella Legrand, 1965 
 Stigmella urbica (Meyrick, 1913)
 Stigmella uwusebi Mey, 2004 
 Stigmella varii Scoble, 1978
 Stigmella wollofella (Gustafsson, 1972) 
 Stigmella worcesteri Scoble, 1983
 Stigmella xuthomitra (Meyrick, 1921)

Виды Индо-Малайской области 

 Stigmella aeriventris (Meyrick, 1932)
 Stigmella alicia (Meyrick, 1928)
 Stigmella argyrodoxa (Meyrick, 1918)
 Stigmella auxozona (Meyrick, 1934)
 Stigmella ebbenielseni van Nieukerken & van den Berg, 2003
 Stigmella elachistarcha (Meyrick, 1934)
 Stigmella elegantiae Puplesis & Diškus, 2003
 Stigmella fibigeri Puplesis & Diškus, 2003
 Stigmella himalayai Puplesis & Diškus, 2003
 Stigmella hoplometalla (Meyrick, 1934)
 Stigmella ipomoeella (Gustafsson, 1976)
 Stigmella isochalca (Meyrick, 1916)
 Stigmella longicornuta Puplesis & Diškus, 2003
 Stigmella maculifera Puplesis & Diškus, 2003
 Stigmella neodora (Meyrick, 1918)
 Stigmella nepali Puplesis & Diškus, 2003
 Stigmella oligosperma (Meyrick, 1934)
 Stigmella oritis (Meyrick, 1910)
 Stigmella polydoxa (Meyrick, 1911)
 Stigmella skulei Puplesis & Diškus, 2003
 Stigmella sruogai Puplesis & Diškus, 2003
 Stigmella tenebrica Puplesis & Diškus, 2003

Виды Австралии и Новой Зеландии 
Следующие виды обнаружены в Австралии:
 Stigmella leucargyra (Meyrick, 1906)
 Stigmella phyllanthina (Meyrick, 1906)
 Stigmella symmora (Meyrick, 1906)

Следующие виды обнаружены в Новой Зеландии:

 Stigmella aigialeia Donner & Wilkinson, 1989
 Stigmella aliena Donner & Wilkinson, 1989
 Stigmella atrata Donner & Wilkinson, 1989
 Stigmella cassiniae Donner & Wilkinson, 1989
 Stigmella childi Donner & Wilkinson, 1989
 Stigmella cypracma (Meyrick, 1916)
 Stigmella erysibodea Donner & Wilkinson, 1989
 Stigmella fulva (Watt, 1921)
 Stigmella hakekeae Donner & Wilkinson, 1989
 Stigmella hamishella Donner & Wilkinson, 1989
 Stigmella hoheriae Donner & Wilkinson, 1989
 Stigmella ilsea Donner & Wilkinson, 1989
 Stigmella insignis (Philpott, 1927)
 Stigmella kaimanua Donner & Wilkinson, 1989
 Stigmella laqueorum (Dugdale, 1971)
 Stigmella lucida (Philpott, 1919)
 Stigmella maoriella (Walker, 1864)
 Stigmella ogygia (Meyrick, 1889)
 Stigmella oriastra (Meyrick, 1917)
 Stigmella palaga Donner & Wilkinson, 1989
 Stigmella platina Donner & Wilkinson, 1989
 Stigmella progama (Meyrick, 1924)
 Stigmella progonopis (Meyrick, 1921)
 Stigmella propalaea (Meyrick, 1889)
 Stigmella sophorae (Hudson, 1939)
 Stigmella tricentra (Meyrick, 1889)
 Stigmella watti Donner & Wilkinson, 1989

Виды Северной и Южной Америки 
Следующие виды обнаружены в Северной Америке::

 Stigmella alba  Wilkinson & Scoble, 1979 
 Stigmella altella  (Braun, 1914) 
 Stigmella amelanchierella  (Clemens, 1862) 
 Stigmella apicialbella  (Chambers, 1873) 
 Stigmella argentifasciella  (Braun, 1912) 
 Stigmella aromella Wilkinson & Scoble, 1979
 Stigmella belfrageella  (Chambers, 1875) 
 Stigmella braunella  (Jones, 1933) 
 Stigmella castaneaefoliella  (Chambers, 1875) 
 Stigmella ceanothi  (Braun, 1910) 
 Stigmella cerea  (Braun, 1917) 
 Stigmella condaliafoliella  (Busck, 1900) 
 Stigmella corylifoliella  (Clemens, 1861) 
 Stigmella crataegifoliella  (Clemens, 1861) 
 Stigmella diffasciae  (Braun, 1910) 
 Stigmella flavipedella  (Braun, 1914) 
 Stigmella fuscotibiella  (Clemens, 1862) 
 Stigmella gossypii  (Forbes & Leonard, 1930) 
 Stigmella heteromelis  Newton & Wilkinson, 1982 
 Stigmella inconspicuella  Newton & Wilkinson, 1982 
 Stigmella intermedia  (Braun, 1917) 
 Stigmella juglandifoliella  (Clemens, 1861) 
 Stigmella latifasciella  (Chambers, 1878) 
 Stigmella longisacca  Newton & Wilkinson, 1982 
 Stigmella maya  Stonis, Remeikis, Diskus and Noreika, 2013 
 Stigmella myricafoliella  (Busck, 1900) 
 Stigmella nigriverticella  (Chambers, 1875) 
 Stigmella ostryaefoliella  (Clemens, 1861) 
 Stigmella pallida  (Braun, 1912) 
 Stigmella plumosetaeella  Newton & Wilkinson, 1982 
 Stigmella pomivorella  (Packard, 1870) 
 Stigmella populetorum  (Frey & Boll, 1878) 
 Stigmella procrastinella  (Braun, 1927) 
 Stigmella prunifoliella  (Clemens, 1861) 
 Stigmella purpuratella  (Braun, 1917) 
 Stigmella quercipulchella  (Chambers, 1878) 
 Stigmella racemifera Šimkevičiūtė & Stonis, 2009
 Stigmella resplendensella  (Chambers, 1875) 
 Stigmella rhamnicola  (Braun, 1916) 
 Stigmella rhoifoliella  (Braun, 1912) 
 Stigmella rosaefoliella  (Clemens, 1861) 
 Stigmella saginella  (Clemens, 1861) 
 Stigmella scinanella  Wilkinson & Scoble, 1979 
 Stigmella scintillans  (Braun, 1917) 
 Stigmella sclerostyla  Newton & Wilkinson, 1982 
 Stigmella slingerlandella  (Kearfott, 1908) 
 Stigmella stigmaciella  Wilkinson & Scoble, 1979 
 Stigmella taeniola  (Braun, 1925) 
 Stigmella tiliella  (Braun, 1912) 
 Stigmella unifasciella  (Chambers, 1875) 
 Stigmella variella  (Braun, 1910) 
 Stigmella villosella  (Clemens, 1861) 

Следующие виды обнаружены в Южной и Центральной Америке, но не найдены в Северной Америке:

 Stigmella albilamina Puplesis & Robinson, 2000
 Stigmella andina (Meyrick, 1915)
 Stigmella austroamericana Puplesis & Diškus, 2002
 Stigmella barbata Puplesis & Robinson, 2000
 Stigmella costalimai (Bourquin, 1962)
 Stigmella cuprata (Meyrick, 1915)
 Stigmella epicosma (Meyrick, 1915)
 Stigmella eurydesma (Meyrick, 1915)
 Stigmella fuscilamina Puplesis & Robinson, 2000
 Stigmella guittonae (Bourquin, 1962)
 Stigmella hamata Puplesis & Robinson, 2000
 Stigmella hylomaga (Meyrick, 1931)
 Stigmella imperatoria Puplesis & Robinson, 2000
 Stigmella johannis (Zeller, 1877)
 Stigmella kimae Puplesis & Robinson, 2000
 Stigmella marmorea Puplesis & Robinson, 2000
 Stigmella montanotropica Puplesis & Diškus, 2002
 Stigmella nubimontana Puplesis & Diškus, 2002
 Stigmella olyritis (Meyrick, 1915)
 Stigmella ovata Puplesis & Robinson, 2000
 Stigmella peruanica Puplesis & Robinson, 2000
 Stigmella pruinosa Puplesis & Robinson, 2000
 Stigmella rubeta Puplesis & Diškus, 2002
 Stigmella rudis Puplesis & Robinson, 2000
 Stigmella schoorli Puplesis & Robinson, 2000

22 новых вида (2016): Stigmella paramica Diškus & Stonis, 2016; Stigmella lachemillae Diškus & Stonis, 2016; Stigmella gynoxyphaga Diškus & Stonis, 2016; Stigmella calceolariae Diškus & Stonis, 2016; Stigmella rigida Diškus & Stonis, 2016; Stigmella altiplanica Diškus & Stonis, 2016; Stigmella robusta Remeikis & Stonis, 2016; Stigmella pseudorobusta Remeikis & Stonis, 2016; Stigmella auriargentata Remeikis & Stonis, 2016; Stigmella altimontana Remeikis & Stonis, 2016; Stigmella pandora Remeikis & Stonis, 2016; Stigmella ampla Diškus & Stonis, 2016; Stigmella evanida Diškus & Stonis, 2016; Stigmella mustelina Remeikis & Stonis, 2016; Stigmella angusta Diškus & Stonis, 2016; Stigmella alticosma Remeikis & Stonis, 2016; Stigmella nivea Remeikis & Stonis, 2016; Stigmella kristenseni Diškus & Stonis, 2016; Stigmella lobata Remeikis & Stonis, 2016; Stigmella ageratinae Diškus & Stonis, 2016; Stigmella clinopodiella Diškus & Stonis, 2016; Stigmella calceolarifoliae Diškus & Stonis, 2016.

11 новых вида (2017): Stigmella paracosma Remeikis & Stonis, 2017, Stigmella expressa Remeikis & Stonis, 2017, Stigmella acalyphae Diškus & Stonis, 2017, Stigmella lepida Diškus & Stonis, 2017, Stigmella misera Diškus & Stonis, 2017, Stigmella inca Diškus & Stonis, 2017, Stigmella eiffeli Diškus & Stonis, 2017, Stigmella arequipica Remeikis & Stonis, 2017, Stigmella coronaria Diškus & Stonis, 2017, Stigmella azulella Diškus & Stonis, sp. nov., Stigmella sparsella Diškus & Stonis, 2017.

Примечания

Литература 
 van Nieukerken, E.J., Doorenweerd, C., Hoare, R.J.B. & Davis, D.R. 2016. Revised classification and catalogue of global Nepticulidae and Opostegidae (Lepidoptera, Nepticuloidea). ZooKeys 628: 65—246. doi: 10.3897/zookeys.628.9799.

Ссылки 
  Stigmella images at Consortium for the Barcode of  Life
 North American Moths — Pre-tortricid Micros at mothphotographersgroup
 The Nepticuloidea and Tisherioidea: Strategic Regional Revisions with a Global Review
 Stigmella at the Australian Faunal Directory
 Synonymous Checklist of the South African Lepidoptera
 Fauna Europaea
 
Роды чешуекрылых